d'Orbigny kan som auktorsförkortning betyda:

 Alcide d'Orbigny
 Charles-Henri Dessalines d'Orbigny
 Henri d'Orbigny

Robotskapade auktorsförkortningar